Fundido es el participio pasado singular masculino de fundir, y puede hacer referencia a:

 Fundido (audio), o fade en inglés, técnica de ingeniería del sonido, para aumentar o disminuir progresivamente un volumen;
 Fundido (audiovisual), o fade en inglés, técnica de cinematografía también conocida como «pasar a negro»;
 Fundido (iluminación), o fade en inglés, técnica de escenografía;

o bien a:

 El Fundido, cañada o arroyo en el Departamento de Córdoba, Colombia.
 Fundido a negro (2012), cortometraje de Miquel Casals;
 Chocolate fundido, ingrediente en cocina;
 Queso fundido, ingrediente en cocina;
 Queso fundido, plato típico de México con queso y chorizo;
 Hierro fundido, material habitual con el que se elaboran utensilios de cocina (véase 
 Utensilios de hierro fundido, para su uso en cocina;
 Fundido a presión del polímero para la técnica de moldeo por inyección;
 Deposición fundida, técnica de modelado por capas;